Клю́шников — русская фамилия, происходящая от слова «клюшник». Также надо отметить, что в советские годы фамилия Клюшников массово заменялась на Ключников по причине правил правописания суффикса -чн и отсутствия суффикса -шн в русском языке. Старославянское «клюшник» обозначает то же самое, что и «ключник».
 Ключник, или клюшник, — служащий, ведавший продовольственными запасами дома, семьи и носивший при себе ключи от мест их хранения.

Известные носители 
 Клюшников, Андрей Иванович (настоящее имя — Василий Суров; 1892—1924) — российский революционер.
 Клюшников, Виктор Петрович (1841—1892) — русский писатель-баллетрист.
 Клюшников, Владимир Дмитриевич (1928—2001) — советский учёный-механик.
 Клюшников, Евгений Александрович (1920—1989) — Герой Советского Союза.
 Клюшников, Иван Петрович (1811—1895) — русский поэт и прозаик.
 Клюшников, Павел Трифонович (1900—1965) — советский военный деятель, полковник.

См. также 
 Ключников

Примечания